Púixkino (en rus: Пушкино) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 273 habitants. Pertany al districte rural d'Aluixta.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea